

Carriera

Club 
Il 1º luglio 2018 viene acquistato a titolo definitivo dalla squadra albanese del .

Il 16 ottobre 2020 si trasferisce ai croati della .

Note

Collegamenti esterni